Saint-Père ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Père (Ille-et-Vilaine), umbenannte Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine (siehe: Saint-Père-Marc-en-Poulet)
 Saint-Père (Nièvre), Département Nièvre
 Saint-Père (Yonne), Département Yonne
 Saint-Père-en-Retz, Département Loire-Atlantique
 Saint-Père-Marc-en-Poulet, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Père-sur-Loire, Département Loiret
 Mont-Saint-Père, Département Aisne

Saint-Père ist der Familienname folgender Persone:

 Hélène de Saint-Père (1963–2022), französische Schauspielerin